Кренево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кренево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Кренево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Кренево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кренево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Кренево — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Кренево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Кренево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Кренево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Кренево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.